Александр Всеволодович:

 Александр Всеволодович (ум. после 1234) — князь Белзский (1195—1207; 1214—1233), Владимиро-Волынский (1208—1209; 1210—1214).
 Александр Всеволодович (Глебович) (ум. 1223) — удельный князь дубровицкий
 Александр Всеволодович (князь псковский) (ум. после 1367) — князь Псковский в 1341 году